Poniżej przedstawiono chronologiczną listę premierów Belgii. Urząd premiera istniał w Belgii od początku niepodległości, jednak do 1918 roku obradom Rady Ministrów zazwyczaj przewodniczył król Belgów – urząd premiera we współczesnym tego słowa znaczeniu powstał po I wojnie światowej.

Królestwo Belgii (od 1830)

Przypisy

Zobacz też 
 Historia Belgii
 Królowie Belgów

Bibliografia 
 Rulers.org